Эскобедо () — испаноязычная фамилия и топоним, в честь известных носителей.

Известные носители 
 Эскобедо, Хелен — мексиканская художница, скульптор и музейный деятель.
  — герой в борьбе за независимость Мексики.
  — испанский политик XVII века, губернатор и капитан-генерал Юкатана.

Топонимы

Испания 
  — деревня в Испании, провинция Кантабрия, муниципалитет Вильяфуфре.
  — деревня в Испании, провинция Кантабрия, муниципалитет Камарго.

Мексика 
 Эскобедо — муниципалитет в Мексике, штат Коауила.
 Эскобедо — город в Мексике, штат Коауила, муниципалитет Эскобедо.
 Хенераль-Эскобедо — муниципалитет в Мексике, штат Нуэво-Леон.
  — город в Мексике, штат Нуэво-Леон, муниципалитет Хенераль-Эскобедо.

См. также 
 Эсковедо